

Patronyme 

 Doutzen Kroes, mannequin néerlandais ;
 Neelie Kroes, femme d'affaires et politique néerlandaise ;
 Wolter Kroes, chanteur néerlandais.